Maria Adelaide di Savoia-Genova (1904-1979) – principessa italiana
 Maria Bona di Savoia-Genova (1896-1971) – principessa e scultrice italiana